Лас Ољитас има више значења:

 Лас Ољитас, Лас Хојитас (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Ољитас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику